Campistron est un nom propre qui désigne un patronyme.

 Jean Galbert de Campistron (1656-1723), auteur dramatique français
 Pierre-Lucien Campistron (1840-1921), évêque d'Annecy de 1902 à 1921

Lien externe
 

Homonymie de patronyme